Michael Ball (ur. 1932) – brytyjski duchowny, biskup anglikański
 Michael Ball (ur. 1962) – brytyjski aktor musicalowy, piosenkarz oraz prezenter radiowy i telewizyjny
 Michael Ball (ur. 1964) – amerykański futbolista
 Michael Ball (ur. 1979) – angielski piłkarz

 Michael Ball – album muzyczny z 1992
 Michael Ball – program telewizyjny nadawany w latach 1993–1995